Juan (John dans les films) « Johnny » T. Rico est un personnage de fiction du roman de Robert A. Heinlein Étoiles, garde-à-vous !. Il est le fils d'une riche famille qui a rejoint l'infanterie mobile terrestre malgré les objections de ses parents. Il participe à la grande guerre que mène l'humanité contre l'espèce extraterrestre des Arachnides.

Dans les films Starship Troopers et Starship Troopers 3 : Marauder, il est interprété par l'acteur Casper Van Dien.

Biographie du personnage, selon les films

Instruction 
Dans un futur lointain, John Rico est le fils d'un riche homme d'affaires de Buenos Aires. Alors qu'il est à l'université, il sort avec la belle et intelligente Carmen Ibanez (interprétée par Denise Richards) et devient le meilleur ami du premier de la classe, Carl Jenkins (interprété par Neil Patrick Harris). Il est également l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de football américain de Buenos Aires.

Lorsque Carmen décide de s'engager pour devenir pilote dans la Marine Spatiale, Johnny s'engage aussi par amour pour elle. Moins fort en mathématiques, il ne peut la suivre à l'académie aéronavale et est affecté dans l'Infanterie mobile. Dizzy Flores (interprétée par Dina Meyer), une camarade amoureuse de Johnny à l'université, le rejoint dans son unité. Il fait aussi la connaissance d'Ace Levy (interprété par Jake Busey), qui deviendra rapidement son ami.

Au cours d'un exercice de simulation de combat, Johnny s'illustre, ce qui lui vaut de commander une escouade. Entre-temps, Carmen qui est aspirant pilote sur un vaisseau de combat annonce à Johnny sa volonté de faire une carrière de pilote. Elle décide de rompre avec lui car elle estime que sa carrière ne laissera pas beaucoup de place pour une relation amoureuse. Plus tard, lors d'un exercice à balles réelles, alors qu'un soldat se plaint de son casque, Johnny décide de l'examiner. Malheureusement, le soldat se prendra plusieurs balles dans la tête et décède sur le coup. Johnny est alors sanctionné par dix coups de fouets pour incompétence au commandement. Après la sanction et sa rupture avec Carmen, Johnny décide de rentrer chez lui à Buenos Aires. Alors qu'il quitte le camp militaire, il apprend que sa ville a été rayée de la carte par un astéroïde dévié de sa trajectoire par l'espèce extraterrestre des Arachnides. La Fédération qui dirige la Terre ordonne alors la mobilisation générale des forces armées. Johnny revient sur sa décision et décide d'aller au combat pour venger la mort de ses parents à Buenos Aires.

Première Guerre des Parasites 
Johnny est en première ligne de l'invasion de Klendathu, la planète mère des Arachnides. Au cours de cette bataille sanglante, plus de trois cent mille soldats trouvent la mort. Johnny est quant-à-lui grièvement blessé à la jambe. Après sa convalescence, Dizzy, Ace et lui, étant les seuls survivants de leur unité, sont affectés à un nouvel escadron. Cette unité est commandée par le lieutenant Jean Rasczak (interprété par Michael Ironside), qui était le professeur de Johnny et Dizzy à l'université.

Lors d'une mission sur la planète Tango Urilla, Johnny s'illustre en tuant seul, une citerne. Cette action lui vaut une promotion au rang de Caporal. Le même jour, lors d'une soirée de détente, Johnny devient l'amant de sa camarade Dizzy. Le lendemain, au cours d'une mission sur la planète P, l'unité du lieutenant Rasczak se fait attaquer par les Arachnides lors d'une embuscade. Le lieutenant Rasczak, grièvement blessé demande à Johnny d'abréger ses souffrances. Dizzy Flores trouve également la mort au cours de cette mission.

Lors des funérailles de Dizzy, Johnny retrouve Carl Jenkins, devenu colonel. Ce dernier lui annonce qu'il doit retourner sur P capturer le chef des Arachnides et lui propose de devenir lieutenant. Après avoir accepté ses nouvelles fonctions, Johnny  revient sur P. Alors qu'il commence ses recherches, le vaisseau de Carmen Ibanez heurte un jet de plasma arachnide. Elle s'échappe dans une capsule de secours avec Zander Barcalow (interprété par Patrick Muldoon) mais doit atterrir dans une zone infestée d'Arachnides. Johnny décide de partir les aider. Il les retrouve en compagnie du Cerveau, le chef des Arachnides. Il venait de sucer la cervelle de Zander et s’apprêter à faire de même avec Carmen. Johnny parvient à délivrer son ex-copine. Quelque temps plus tard, le Cerveau finit par être capturé par le sergent instructeur Zim (interprété par Clancy Brown).

Johnny continuera ensuite à se battre avec Ace à ses côtés contre les Arachnides. Il participe notamment aux campagnes sur Pluton, Hydora, Tophet et Tesca, dans la série Starship Troopers.

Seconde Guerre des Parasites 
Plus de huit ans passent, Johnny accède au grade de colonel. Il est nommé responsable de la défense de la lointaine planète de Roku San lorsque débute la Seconde Guerre des Parasites. Il parvient à repousser les assauts des Arachnides malgré opposition des fermiers locaux antimilitaristes. C'est alors que le sky marshal Omar Anoké (interprété par Stephen Hogan), le chef de toutes les armées, rend une visite surprise à la base. Il est accompagné de Dix Hauser (nterprété par Boris Kodjoe), général et vieil ami de Johnny Rico, et du capitaine de la flotte Lola Beck (interprétée par Jolene Blalock), ancienne conquête de Johnny Rico et actuelle fiancée de Dix Hauser. Rapidement, Dix Hauser est excédé par le comportement des fermiers antimilitaristes. Il se bat avec eux et met aux arrêts Johnny Rico qui tente de s'interposer. Peu de temps après, le champ électrique qui protège leur base tombe en panne. Les Arachnides pénètrent alors dans la zone sécurisée et mettent en déroute les soldats de Rico. Le sky marshal regagne son vaisseau avec le capitaine Beck, mais ils se font abattre par un tir de plasma Arachnide. Ils s'échouent sur la planète voisine, OM 1.

Pendant ce temps, Johnny Rico est condamné à être pendu pour haute trahison. Hauser s'arrange pour faire croire que Johnny a été exécuté puis le fait extraire de sa prison. Il lui demande d'aller sauver Lola Beck et le sky marshal. Pour cela il lui confie une escouade de Maraudeurs, des scaphandres propulsés blindés capables de résister à l'assaut de plusieurs dizaines d'Arachnides. Lâchés sur OM 1, les Maraudeurs de Rico arrivent juste à temps pour sauver Lola Beck.

Promu par la suite au rang de Général, Rico est affecté au commandement de la base L6 en orbite au-dessus de la Terre. Lorsqu'il apprend que son ami Carl Jenkins est porté disparu avec l'ensemble du vaisseau John A. Warden, il dépêche l'Alesia en mission de sauvetage. Celle-ci est un échec et les parasites prennent le contrôle du John A. Warden qui détruit l'Alesia et fini par se crasher sur Terre. Johnny part avec ses Maraudeurs jusqu'au lieu du crash pour sauver ses amis Carl et Carmen qui se trouvent à bord du vaisseau. Arrivé juste à temps, il tue le cerveau parasite qui a pris le contrôle du vaisseau puis conduit ses amis en sécurité.

Notes et références

Article connexe 
 Étoiles, garde-à-vous !

Rico, Juan
Rico, Juan
Rico, Juan
Rico, Juan
Rico, Juan